San Foka ima više značenja:
 San Foka (Leče)
 San Foka (Pordenone)